Kukuya peut désigner :
 les Kukuya, une population de la République démocratique du Congo
 le kukuya, une langue bantoue